Анчиполовский — еврейская топонимическая фамилия.

 Анчиполовский, Зиновий Яковлевич (1928—2015) — советский и российский театровед.
 Анчиполовский, Роберт Владимирович (род. 1974) — израильский джазовый саксофонист.

 Анчиполовская, Дора Владимировна (род. 1931) — переводчик французской литературы, прозаик, шахматистка.